Абжан Курышжанулы, Абжан Курышжанович Курышжанов (; 5 сентября 1930, , Кызылординская область, КазССР, СССР — 2007, , Казахстан) — советский и казахстанский -тюрколог, специалист по исторической грамматике тюркских языков, истории древнетюркской письменности.  (1973),  (1986).

Биография 
Родился 5 августа 1930 года в селе Шынбулак бывшего совхоза Ынтымтымак Жанакорганского района Кызылординской области.

В 1948 году окончил казахско-русское отделение школы-интерната в Жанакорганском районе, в том же году поступил на филологический факультет Казахского государственного университета.

В 1953 году успешно защитил дипломную работу под руководством профессора Ц. Д. Номинханова, тема диплома: «Склонение в языке Орхоно-Енисейских и древнеуйгурских письменных памятников Ү-ІХ вв.».

В 1959 году окончил аспирантуру Института языка и литературы Академии наук Казахской ССР и защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора Ныгмета Сауранбаева, тема диссертации: "Формы значения падежей в языке «Кodex Cumanicus».

В 1973 году защитил докторскую диссертацию под руководством академика Академии наук Казахской ССР, профессора Исмета Кенесбаева, тема диссертации: «Язык старокыпчакских письменных памятников ХІІІ-ХІV вв.».

С 1960 по 1968 год — старший научный сотрудник отдела истории и диалектологии казахского языка Института языка и литературы Академии наук Казахской ССР, заместитель директора Института по научной работе.

В 1969 году по приглашению Уральского педагогического института читал лекции.

В 1978 году по приглашению Казахского женского педагогического института читал лекции.

С 1984 года профессор кафедры казахского языка Чимкентского педагогического института.

С 1985 года профессор кафедры казахского языка Карагандинского государственного университета.

С 1989 года профессор кафедры казахского языка Казахского государственного женского педагогического университета.

С 1990 года профессор кафедры казахского языка Казахского национального университета имени аль-Фараби.

С 2004 года по приглашению Международного казахско-турецкого университета им. Ясави читал лекции, профессор.

Цитаты

Награды 
Указом президента РК от 7 декабря 2004 года награждён орденом «Парасат» — за большие заслуги в развитии отечественной науки и образования и многолетний плодотворный педагогический труд.

Библиография 
 Курышжанулы. А Формы и значения падежей в языке «Кодекс куманикус». — Алма-Ата: Наука, 1956 — 15 с.
 Курышжанулы. А Древний письменный памятник ХІІІ-ХІV вв. — Алма-Ата: Учитель Казахстана, 1957 — август 1 — № 32 (соавтор А. Абдрахманов).
 Курышжанулы. А Значения аккузатива в языке «Кодекс куманикус» // Известия АН КазССР. Серия филологии и искусствоведения. — Алма-Ата, 1957 — № 1 (6). — С. 42-47.
 Курышжанулы. А Парадигмы склонения в языке «Кодекс куманикус» // Вопросы истории и диалектологии Казахского языка. — 1958. — Вып.1.С. 61-73.
 Курышжанулы. А Некоторые предположения об этимологии слова «мір» в казахском языке // Лексикографический сборник. М., 1958 — Вып.ІІІ. — С. 142—144.
 Курышжанулы. А Генитив в куманском языке // Известия АН КазССР. Серия филологии и искусствоведения. — Алма-Ата, 1959 — Вып. 1.2. — С. 52-56.
 Курышжанулы. А Диалектологические экспедиции Института языка и литературы АН Каз ССР // Вестник АН КазССР. — Алма-Ата, 1959. - № 12 (соавтор Ш. Сарыбаев)
 Курышжанулы. А К изучение куманских загадок // Вопросы истории и диалектологии Казахского языка. — 1960. Вып.2. — С. 167—176.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Тюркологи СССР
Тюркологи Казахстана
Филологи СССР
Филологи Казахстана
Филологи XXI века
Преподаватели Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова
Преподаватели Казахского женского педагогического университета
Преподаватели Южно-Казахстанского университета
Преподаватели Карагандинского государственного университета
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Отличники народного просвещения Казахской ССР